Castello di Castione ist der Name zweier Burgruinen in der italienischen Emilia-Romagna:
 Torri dei Castiglioni
 Castello di Castione de’ Baratti